Acteón es una palabra ambigua que puede encontrar en dos artículos diferentes de Wikipedia:

 Acteón (en griego antiguo Άκταίων Aktaiôn) era, en la mitología griega, un célebre cazador iniciado en este arte por el centauro Quirón.
   Acteón es una película española del año 1965 dirigida por Jorge Grau.